Marón puede referirse a las siguientes personas:
 Marón (m. 99), mártir cristiano.
 Marón (m. 410), monje anacoreta sirio, abad en San Ciro y fundador del rito católico oriental que lleva su nombre: la Iglesia católica maronita.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes lugares:
 Mâron, población y comuna del departamento de Indre (Francia).
 Maron, población y comuna del departamento de Meurthe y Mosela (Francia).

Además, en la mitología greco-egipcia, puede referirse a:
 Marón, el compañero de Osiris que perfeccionó el cultivo de la vid.